Orthopsyche — род ручейников семейства гидропсихиды (Hydropsychidae) подотряда Annulipalpia.

Распространение 
Новая Зеландия и Новая Каледония.

Описание 
Средней величины ручейники, длина тела около 1 см. Этих насекомых, окрашенных в различные оттенки синих, зеленовато-коричневых цветов, легко отличить от Hydropsyche по тому, что первичный общий признак заднего крыла является стабильным в пределах рода, но изменчивым у Hydropsyche. Виды Orthopsyche также характеризуются гениталиями, наличием подвижных эндотекных отростков, фаллотремальных склеритов и мембранозных вентральных эндотекальных долей на разных стадиях развития на вершине фаллотеки. Таксон определяется родовым признаками: наличие проэпистернальной щетинистой бородавки; поперечные жилки переднего крыла m-cu расположены дистальнее cu; и наличие вилок 1, 2, 3, 5 задних крыльев. Следующие производные родовые признаки: преанальные придатки, уменьшенные до щетинистых бородавок или поверхностей; медиальная ячейка заднего крыла открыта, а поперечная жилка m-cu отсутствует. Формула шпор 2-4-4.

Систематика 
Род был впервые выделен в 1862 году на основании типового вида . Orthopsyche принадлежит к кластеру рода Hydropsyche, и 26 известных видов населяют водоемы Новой Зеландии и Новой Каледонии. Единственный первичный родовой признак, открытая срединная ячейка в заднем крыле, отделяет виды этого рода от видов Hydropsyche. Валидный статус рода подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2008 году венгерским энтомологом János Oláh (Department of Environmental Management, Tessedik College, Сарваш, Венгрия) с коллегами.

 Orthopsyche anulmika
 Orthopsyche catherinae
 Orthopsyche colonica
 Orthopsyche fimbriata
 Orthopsyche mcfarlanei
 Orthopsyche peta
 Orthopsyche philpotti
 Orthopsyche raruraru
 Orthopsyche rashala
 Orthopsyche thomasi
 Orthopsyche tipua
 Orthopsyche tneda
 другие

Примечания

Ссылки 
 Trichoptera World Checklist
 bugguide.net: Hydropsychidae — Netspinning Caddisflies
Гидропсихиды
Роды ручейников